Getashen (Armavir), Armenia
Getazat, Armenia
Kirants, Armenia
Nerkin Getashen, Armenia
Verin Getashen, Armenia
Çaykənd (Goygol), Azerbaijan